Ветрен — название населённых пунктов.

Болгария 
 Ветрен — город в Пазарджикской области.
 Ветрен — квартал города Бургас в Болгарии, до 2009 года село.
 Ветрен — село в Кюстендилской области.
 Ветрен — село в Силистренской области.
 Ветрен — село в Старозагорской области.

Македония 
 Ветрен — село в общине Делчево Македонии.